Miejscowości w Portoryko:
 Juncos – miejscowość w gminie Juncos
Gminy w Portoryko:
 gmina Juncos (ang. Juncos Municipio) w Portoryko